Лемница — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Лемница — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Лемница — посёлок в Толочинском районе Витебской области.